Sede ou Passo Fundo é um distrito do município de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.  O distrito possui  cerca de 162 400 habitantes e está situado na região norte do município. 

Distritos de Passo Fundo
Distritos-sede do Brasil